Stephen Robinson peut faire référence à : 
 Stephen K. Robinson (né en 1955), astronaute américain. 
 Stephen M. Robinson (né en 1942), mathématicien américain.